Ivo Bojanić (televizijski novinar)
Ivo Bojanić (političar), pravaški političar iz 19. stoljeća